Ostrog est un mot de diverses langues slaves qui peut faire référence à :

Toponymes

Monténégro 
 Mont d'Ostrog, massif montagneux ;

Ukraine 
 Ostrog ou Ostroh, ville historique de l'oblast de Rivne.

Architecture 
 un  (), une fortification russe du Moyen Âge en bois.
 L'église Saint-Basile-d'Ostrog, une église située en Bosnie-Herzégovine, sur le territoire du village de Blagaj et sur celui de la ville de Mostar.
 Monastère d'Ostrog, un édifice religieux troglodyte du Monténégro.

Voir aussi 
 



Homonymie de toponyme